Kazy János (1686-1759) tanár, rektor, jezsuita szerzetes
 Kazy János (1853-1912) jogász, országgyűlési képviselő, Bars vármegye főispánja